The Mother Heart – cortometraggio del 1912 diretto da Stanner E.V. Taylor
The Mother Heart – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
The Mother Heart – film del 1921 diretto da Howard M. Mitchell